Abba Siddick (1924-2017), homme politique et révolutionnaire tchadien.
 Amine Abba Sidick (19?-), diplomate et homme politique tchadien.

Autre